Телемеханика:

 Телемеханика — наука об управлении и контроле на расстоянии или соответствующая отрасль техники.
 «Телемеханика» — завод Министерства оборонной промышленности Азербайджана, основан в 1981 году под названием «Завод Приборов».
 «Телемеханика» — предприятие, специализирующееся на разработке и производстве приборов, систем и комплексов телемеханики, технических средств управления дорожным движением, технических средств защиты от града, образовано в ходе приватизации нальчикского завода телемеханической аппаратуры, созданного в 1959 году.